Kastl kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Kastl, Altötting – kommun i Landkreis Altötting, Oberbayern, Bayern, 
 Kastl, Tirschenreuth – kommun i Landkreis Tirschenreuth, Oberpfalz, Bayern, 
 Kastl, Amberg-Sulzbach – kommun i Landkreis Amberg-Sulzbach, Oberpfalz, Bayern,